Lusignan est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Lac Lusignan (Lanaudière), au Québec.
 Lac Lusignan, municipalité La Corne, Abitibi, au Québec.
 Canton Lusignan, territoire non organisé du Lac-Legendre, Matawinie, Lanaudière, au Québec.

Lusignan (Vienne), une commune française de la Vienne, chef-lieu du canton du même nom.
 Saint-Germain-de-Lusignan, une commune française de la Charente-Maritime, limitrophe de Jonzac.
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, une commune française de Lot-et-Garonne.
 Lusignan-Petit, une commune française de Lot-et-Garonne.

Lusignan (Guyana) est une petite ville du Guyana, banlieue de la capitale Georgetown.

Patronyme 

 Guy de Lusignan (1159-1194), un chevalier français devenu roi de Jérusalem, puis roi de Chypre.
 La Maison de Lusignan, une dynastie féodale du Poitou.
 Franz Joseph de Lusignan, un général espagnol au service de l'Autriche durant les guerres napoléoniennes.